571 км — топоним в пост-СССР .

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 571 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области. Код 866113.
 571 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Курской области. Код 595217.
 571 км — остановочный пункт Казахстанской железной дороги. Код 673327.